Rashōmon est un recueil de nouvelles écrites par Akutagawa Ryūnosuke
 Rashōmon est un film d'Akira Kurosawa d'après certaines des nouvelles de l'auteur précédent.
 Rajōmon est une porte au Japon
 Rashōmon est une pièce traditionnelle du théâtre nō
 Rashōmon est un morceau instrumental du groupe japonais Takeshi Terauchi & The Blue Jeans, daté de 1972.